Liu Cong (Han dynastie), zoon van krijgsheer Liu Bao ten tijde van de Han-dynastie
Liu Cong (Han Zhao), keizer van de Vroegere Zhao van 310 tot 318.